Il doppio del torneo di tennis Bologna Indoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Jean-Louis Haillet e Antonio Zugarelli 6–1, 6–4

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Željko Franulović /  Tomáš Šmíd (semifinali)

 Bernard Mitton /  Raymond Moore (semifinali)
 Jean-Louis Haillet /  Antonio Zugarelli (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bologna Indoor 1978